Некоу́зский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — село Новый Некоуз.

География 

Площадь 1954,45 км² (9-е место среди районов). Район граничит на севере с Брейтовским, на востоке — с Рыбинским, на юге — с Мышкинским районами Ярославской области, на западе — с Тверской областью.

Основные реки — Сить, Сутка. На востоке территория района выходит на Волгу и Рыбинское водохранилище.

История 
Территория современного Некоузского района входила в состав Ростово-Суздальского, а после его распада (1218 год) — в состав Ярославского княжества. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы привёл к тому, что в 1463 году Ярославское княжество вошло в состав Русского централизованного государства.

Административное деление Ярославской губернии с небольшими изменениями в границах уездов просуществовало в течение всего XIX века, дожило до Октябрьской революции 1917 года, сохранялось в основном и в первые годы Советской власти. Некоузский район считается наследником Мологского края. Здесь живёт много переселенцев из затопленных мест, которые до сих пор говорят о себе — мы мологжане.

Некоузский район был образован 10 июня 1929 года Постановлением ВЦИК в составе Рыбинского округа Ивановской промышленной области, из части волостей Мологского и Рыбинского уездов. Постановлением Президиума ВЦИК от 20 ноября 1931 года центр района из села Некоуз переведен в посёлок при станции Харино, переименованной сперва в Некоуз, а затем в Новый Некоуз. 11 марта 1936 года район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области. 20 декабря 1940 года к району причислен Веретейский сельсовет ликвидированного Мологского района. 23 февраля 1945 года 8 сельсоветов отошли к вновь образованному Масловскому району. 6 марта 1959 года в состав Некоузского района переданы часть сельсоветов ликвидированного Масловского района.

Население

Административное деление 
Некоузский район как административно-территориальная единица области включает 11 сельских округов.

Некоузский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 4 муниципальных образования со статусом сельского поселения.

1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в муниципальном районе были созданы 4 сельских поселения: Веретейское, Волжское, Некоузское и Октябрьское.

Населённые пункты 
Всего в районе насчитывается 386 населённых пунктов (все — сельские):

Ряд населённых пунктов района ранее относились к посёлкам городского типа: село Новый Некоуз в 1975—1993 гг., посёлок Октябрь в 1957—1995 гг., посёлок Волга в 1927—1996 гг.

 Упразднённые населённые пункты

В 1996 году упразднены деревни: Вахонино Некоузского сельсовета; Лопотьево и Подберезье Станиловского сельсовета, в 2000 году — деревня Лучкино Спасского сельсовета.

Экономика 

Экономика Некоузского муниципального района представлена двумя крупными предприятиями топливной и химической промышленности: ОАО «Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие (п. Октябрь) и ОАО «Завод молекулярных сит „Реал-Сорб“» (п. Волга). В 2016 г. ОАО «Мокеиха-Зыбинское» полностью прекратило свое существование. УЖД  демонтрована на всех участках .

Транспорт 
Через район проходит линия Сонково — Рыбинск СЖД. Автобусные перевозки осуществляет ГУ ЯО «Шестихинское АТП». В районе действует узкоколейная железная дорога Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия (единственная в России двухпутная УЖД). На ней осуществляется грузовое и пассажирское движение (в основном для рабочих).

Достопримечательности

Битва на реке Сить 
Каждый год в начале лета при поддержке Ярославской епархии и департамента культуры Ярославской области на Некоузской земле, на реке Сить, проходят торжества, посвященные битве 1238 года. Центром торжеств становится высокий холм близ деревни Лопатино на берегу легендарной реки в 35 километрах от районного центра. Именно здесь, по расчетам историков, произошло решающее сражение, в котором погиб князь Юрий Всеволодович. В 1980 году здесь была установлена белокаменная 12-метровая стела, на которой выбит, точно рассеченный мечом, текст летописи: «…князь Юрьи, с братом Сятославом, и со сыновици своими, с Василком и с Володимиром, и с мужи своими, и поидоша противу поганых. И нача князь полкы ставити, и се внезапу приспеша Татарове на Сить, противу князю Юрью; князь же Юрьи, отложив всю печаль, и поиде к ним, и соступишася обоих полци, и бысть сеча зла и велика…».

Деревянное зодчество деревни Лопатино 

Деревня Лопатино располагается на территории Некоузского района. В настоящий момент она используется только для сезонного проживания в дачный  сезон.
На территории Некоузского района примерно до середины XX века проживала небольшая этническая группа — сицкари. Их отличал своеобразный говор, для которого характерно «дзяканье» и «цяканье» («дзядя» вместо «дядя», «Сцепан» вместо «Степан» и т.д.) 

В конце XIX века сформировался типичный тип сицкарского дома. Большое количество таких домов сохранилось в Старом Некоузе, в деревнях Раково, Панкратово и Рубцово. Деревня Лопатино Некоузского района является наиболее полным ансамблем жилого и хозяйственного зодчества сицкарей.

Планировка деревни нерегулярна, в ней нет улиц, дома расположены в произвольном порядке, без соблюдения красной линии. «Уличной», парадной стороной дома могут выходить на тропинки, пронизывающие деревню, или же на реку Сить, протекающую рядом. Такая свободная планировка поселения является традиционной для этой местности. 

Сицкарский традиционный дом — пятистенок с двором. Типичный способ строительства — из брёвен в «чашу». Наиболее заметной особенностью сицкарских домов является форма крыши — четырёхскатная вальмовая с крошечным окном для освещения чердака. 
Декор традиционных домов сложился к XIX в под влиянием каменного зодчества. Широкое распространение стекла (давшее возможность делать окна большими) и переход к топке «по-белому» также оказал влияние на сложение декоративного облика сицкарских изб. 

Сруб в некоторых случаях может зашиваться тёсом. В таком случае он делится на три уровня:
Нижний — аркатурный пояс с окнами-продухами в подвал
Основной — с окнами и пилястрами, закрывающими бревенчатые швы пятистенка 
Верхний уровень — с карнизом, подзором и крышей.

«Большие стили» XVIII и XIX вв. оказали мало влияния на облик сицкарской резьбы. Из каменной архитектуры традиционное зодчество позаимствовало наличники, пилястры и карнизы, а также стремление к регулярности (обшивка тёсом, трехчастность). Облик наличников и декоративные мотивы же сложились в народном творчестве и не изменялись на протяжении XIX и XX веков. 

Отличительным и наиболее развитым элементом местного деревянного зодчества является карниз, находящийся прямо под крышей. Обычно он широкий и ажурный. Основные декоративные мотивы резьбы — растительные и так называемый «сицкарский звериный стиль». В полуабстрактной резьбе карнизов и наличников можно заметить маленьких драконов и других существ, потому стиль и получил такое условное название. Другим заметным декоративным элементом являются крыльца домов с резными колонками, характерными для Ярославских церковных порталов XVII вв и килевидной нишей.

Дворянские усадьбы 
В Некоузском районе располагались усадьбы таких дворянских родов, как Сухово-Кобылины, Морозовы, Волконские, Голицыны, Куракины, Мусины-Пушкины, Соковнины и многие другие. Усадебные постройки не сохранились, остались лишь старинные парки с липовыми аллеями. В последнюю субботу сентября липовая аллея в селе Новинском на берегу Сити наполняется людьми, здесь проходят литературные чтения, приуроченные к дню рождения известного земляка, русского драматурга А. В. Сухово-Кобылина.

Архитектура 
В селе Станилово расположена церковь 1811 года постройки.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сайт районной администрации
 НЕофициальный сайт Некоуза и района